So ein Theater steht für:

 So ein Theater! (1934), deutscher Kurzfilm mit Karl Valentin
 deutscher Titel des österreichischen Spielfilms Gangsterpremiere (1951)
 So ein Theater (1983), deutscher Fernsehfilm von Wolfgang Staudte
 So ein Theater (1990), deutscher Fernsehfilm von Wolfgang Luderer

Siehe auch: 
 Ferienheim Bergkristall: So ein Theater, DDR-Fernsehfilm (1987)
 Tatort Calw – So ein Theater!, deutscher Fernsehfilm (2014) von Armin Schnürle
 Otto Schenk: So ein Theater, Filmporträt (2017) von Peter Brehl